La Kypello Kyprou 1990-1991 fu la 49ª edizione della coppa nazionale cipriota. Vide la vittoria finale dell'Omonia Nicosia, che vinse il suo nono titolo.

Formula
Il torneo prevedeva due turni preliminari a eliminazione diretta in gare di sola andata e cinque differenti turni, tutti su partite di andata e ritorno, tranne la finale che si disputò su gara unica il 9 giugno 1991 a Nicosia.

Nei turni con gare di sola andata in caso di parità si procedeva con i tempi supplementari e, in caso di ulteriore parità, la partita era ripetuta a campi invertiti; se nel replay persisteva al parità venivano disputati supplementari e calci di rigore. Nei turni con gare di andata e ritorno in caso di parità valeva la regola dei gol fuori casa e, in caso di parità, tempi supplementari e tiri di rigore.

Risultati

Primo turno preliminare
Vi parteciparono 44 club: 14 provenienti dalla Terza Divisione e 30 dalla Quarta Divisione. Gare disputate il 27 ottobre 1990.

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|Replay

Secondo turno preliminare
Oltre alle 22 squadre promosse dal turno precedente, entrarono in scena le 14 partecipanti alla Seconda Divisione.

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|Replay

Primo turno
Da questo turno entrarono in scena le 14 partecipanti alla massima serie che si unirono alle 18 promosse del turno precedente.

Tabellone degli ottavi

Note

Voci correlate
A' Katīgoria 1990-1991
Seconda Divisione 1990-1991 (Cipro)

Collegamenti esterni
 

Calcio nel 1990
Calcio nel 1991
1990-1991